Die National League Championship Series 2015 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 17. und 21. Oktober 2015 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2015 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2015 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-seven-Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2015, NLWC 2015, ALWC 2015, NLDS 2015, ALDS 2015, ALCS 2015, World Series 2015

Die Postseason 2015 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
17. Oktober 2015, 20:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Spiel 2 
18. Oktober 2015, 20:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Spiel 3 
20. Oktober 2015, 19:07 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 4 
21. Oktober 2015, 19:07 CDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Einzelnachweise

Weblinks 
 2015 Postseason | MLB.com

2015
Baseball 2015
Sportveranstaltung in Queens
Sportveranstaltung in Chicago
Chicago Cubs
New York Mets
Baseballwettbewerb